Ambro ist der Familienname folgender Personen:

 Jerome Ambro (1928–1993), US-amerikanischer Politiker
 Thomas L. Ambro (* 1949), US-amerikanischer Jurist

Sonstiges:
 Ambro (Tennessee), Ort im Grainger County – nicht mehr existent

Siehe auch:
 Ambrotypie
 Ambros